Advanced Video Coding, zie H.264 
 De Algemene Vervoerscondities 2002, een overeenkomst bij goederentransport binnen Nederland 
 Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc)
 Algemene Voetbal Club, een amateurvoetbalvereniging uit Sexbierum, Friesland (Nederland) 
 Atletiek Vereniging Castricum
 A.V.C. (voetbalclub), voormalige voetbalclub uit Apeldoorn
 De afkorting van Amstelveen Centrum (sneltramhalte)